Западный Машоналенд () — провинция в Зимбабве. Административный центр провинции — город Чинхойи.

География и экономика 
Провинция Западный Машоналенд находится в северо-западной части Зимбабве. Площадь её составляет 57 441 км².

Север провинции Западный Машоналенд занимают крутые берега русла реки Замбези; земли здесь неплодородные, слабо заселены (в некоторых районах севера население вообще отсутствует), и используются в качестве территории для национального парка. Из крупных предприятий на севере Западного Машоналенда можно назвать лишь построенную на Замбези Кариба ГЭС. Города севера провинции — Кариба и Карои. Южная часть провинции, в отличие от северной, плодородна, плотно заселена, с интенсивно развивающимся сельским хозяйством. Здесь находится большое количество городов — Кадома, Чинси, Чегуту, Музвезве, и другие. Расположенный близ столицы страны Хараре, аграрный юг Западного Машоналенда оттягивает на себя избыток рабочей силы столичного региона.

Столицу страны питьевой водой снабжает крупное водохранилище Чиверо.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 1 356 652 человека; преимущественно это представители народа шона.

Динамика численности населения провинции по годам:

Административное деление 

В административном отношении провинция Западный Машоналенд подразделяется на 6 районов: Чегуту, Хурунгве, Кариба, Кадома, Маконде, Звимба.

Примечания 

Провинции Зимбабве